Charles Saubert de Larcy – politico francese
 Eric Saubert – giocatore statunitense di football americano
 Jean Saubert – sciatrice alpina statunitense